Натуральне число 342
 342 рік до нашої ери
 342 рік нашої ери